Tomasz Olszewski (1929–2020) – fotograf 
 Tomasz Olszewski (ur. 1960) – dziennikarz i muzyk (poezja śpiewana)
 Tomasz Olszewski (ur. 1970) – muzyk (rock i metal)
 Tomasz Olszewski (ur. 1981) – kajakarz 
 Tomasz Olszewski – tłumacz (m.in. książek Ann Rice)